

Cinéma 
Legendary peut désigner : 
 Legendary, un film américain réalisé par Mel Damski et sorti en 2010 ;
 Legendary Pictures, une société de production américaine fondée en 2000.

Télévision 
Legendary peut désigner :
 Legendary, une émission de télé-réalité américaine diffusée sur HBO Max en 2020.

Jeu vidéo 
Legendary peut désigner : 
 Legendary, un jeu vidéo.

Musique 
Legendary peut désigner : 
 Legendary, un album de Zao (2003) ;
 Legendary, un album de Kaysha (2006) ;
 Legendary, un album d'AZ (2009) ;
 Legendary, un album de The Summer Set (2013) ;
 Legendary, un album de Z-Ro (2016) ;
 Legendary, le  album studio du rappeur américain Tyga (2019).